Рэ́йчел Э́мили Ни́колс (; ) — американская актриса и модель.

Ранние годы и карьера модели 
Рэйчел Эмили Николс родилась 8 января 1980 года в Огасте, штат Мэн (США) в семье Джима и Элисон Николс. Её отец являлся школьным учителем. Во время учёбы в школе Рэйчел занималась лёгкой атлетикой (прыжками в высоту), а в старших классах училась по обмену во Франции.

С 1995 года, параллельно с учёбой, она начала работать моделью. Рэйчел снималась для рекламных компаний Abercrombie & Fitch,  и L’Oréal, а также была ведущей на MTV. В 1998 году, после окончания школы, она поступила в Колумбийский университет в Нью-Йорке, где изучала экономику, психологию, а также драму. Рэйчел окончила университет в 2003 году с дипломами в области математики и экономики.

Актёрская карьера

2000—2005 
Рэйчел дебютировала в кино в 2000 году в эпизодической роли в романтической драме «Осень в Нью-Йорке». В 2002 году, благодаря своему агенту, она получила эпизодическую роль в четвёртом сезоне сериала «Секс в большом городе». В том же году Рейчел сыграла свою первую крупную роль в комедии «Тупой и ещё тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда». Хотя фильм был подвержен резкой критике, Рэйчел приобрела хороший опыт. В следующем году она снялась в независимом фильме «Обсуждая Роберта Ли», а также в двух эпизодах сериала «Линия огня». В августе 2004 года она получила роли второго плана в фильмах «Ужас Амитивилля» (2005) и «Тёмный лес» (2006). «Ужас Амитивилля» получил прохладный приём у критиков, однако имел коммерческий успех.

Первый успех пришёл к Рэйчел после съёмок в сериале «Линия огня» (2004). В 2005 году вышел сериал «Особый отдел», в котором она сыграла роль агента ФБР Ребекки Локк. Затем Рэйчел сыграла роль специалиста по компьютерам Рэйчел Гибсон в телесериале «Шпионка» (2005—2006), а в 2005 году — небольшую роль в романтической драме «Продавщица».

2006 — настоящее время 
Выход фильма ужасов «Тёмный лес» был отложен на 18 месяцев, и его выпустили на DVD в октябре 2006 года. В 2007 году у Рэйчел была небольшая роль в драме «Воскрешая чемпиона», где она сыграла ассистента писателя (Джош Хартнетт), который считает, что нашёл бывшую легенду бокса (Сэмюэл Л. Джексон), ставшего бездомным. В том же году Рэйчел снялась в политической драме «Война Чарли Уилсона» и в пилотном выпуске фантастического телесериала «Them», который так и не был принят в производство кинокомпанией Fox.

Свою первую главную роль Рэйчел сыграла в фильме «Парковка» (2007). Она исполнила роль девушки, оказавшейся запертой на подземной парковке вместе с маньяком-охранником. Затем у Рэйчел была роль второго плана в фильме «Джинсы-талисман 2» (2008), после чего с ноября 2007 года она снималась в фильме «Звёздный путь» (2009). Съёмки фильма проходили в рамках строжайшей секретности, ввиду чего Рэйчел в течение целого месяца даже не знала имени своего персонажа.

В 2008 году Рэйчел сыграла одну из главных ролей в боевике «Бросок кобры». Её персонаж — Шейна «Скарлетт» О’Хара — квалифицированный специалист по боевым искусствам и контрразведке.

В 2012—2015 годах снималась в роли Киры Кэмерон в сериале «Континуум».

Личная жизнь 
В 2008—2009 годах Николс была замужем за продюсером Скоттом Стабером; их брак продлился всего семь месяцев — с июля 2008 года по февраль 2009 года. В сентябре 2014 года Рэйчел вышла замуж за застройщика Майкла Кершоу.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Рейчел Николс  на Fashion Model Directory
 Рейчел Николс  на Memory Alpha

Киноактрисы США
Выпускники Колумбийского университета